Connor Roberts (ur. 1992) – walijski piłkarz
 Connor Roberts (ur. 1995) – walijski piłkarz